Saint-Yrieix-La-Montagne, comuna francesa a la regió de Llemosí, al districte d'Aubusson i cantó de Crocq.
 Saint-Yrieix-Les-Bois, comuna francesa a la regió de Llemosí, al districte de Guéret i cantó d'Ahun.